Franciaország
Préaux, település Ardèche megyében
Préaux, település Indre megyében
Préaux, település Mayenne megyében
Préaux, település Seine-Maritime megyében